Шиловский — фамилия, которую носили, в частности, представители дворянского рода Шиловских.

Известные носители 
 Шиловский, Виктор Константинович (1911—1973) — советский футболист и тренер.
 
 Шиловский, Всеволод Николаевич (род. 1938) — российский актёр и режиссёр.
 Шиловский, Евгений Александрович (1889—1952) — генерал-лейтенант.
 Булгакова, Елена Сергеевна (урождённая Нюренберг, в первом браке Неёлова, по второму мужу Шиловская; 1893—1970) — третья жена, муза русского советского писателя и драматурга Михаила Афанасьевича Булгакова.
 
 Шиловский, Леонид Прокофьевич (1919—1943) — рядовой, разведчик, Герой Советского Союза.
 Шиловский, Михаил Викторович (род. 1947) — российский историк, специалист по областничеству.
 Шиловский, Пётр Петрович (1871—1957) — олонецкий и костромской губернатор, изобретатель и пропагандист транспортных средств с гироскопическим эффектом тяжёлого маховика.
 Шиловский, Роман Сергеевич (род. 1993/1992) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.

Топоним 
 Шиловский район Рязанской области